Ванатори има више значења:

 Ванатори (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Ванатори (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Ванатори (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Ванатори (Ванатори), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ванатори (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ванатори (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Ванатори (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Ванатори (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Ванатори (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ванатори (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Ванатори (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Ванатори (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Ванатори (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Ванатори (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији
 Општина Ванатори (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Ванатори (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији